Шабозеро — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области России, относится к бассейну реки Капша. Находится близ деревень Большие Коковичи и Малые Коковичи Алёховщинского сельского поселения.

 

Соединено протокой с соседним озером Домашним. Название озера связывается с названием сига на кильдинском саамском языке.

Примечания 

Бассейн Капши
Озёра Лодейнопольского района